Будвитис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Будвитис, Антанас (1928—1998) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Будвитис, Пранас (1900—1975) — литовский журналист, поэт, переводчик.